Jussy kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Jussy-le-Chaudrier – en kommun i departementet Cher, 
 Jussy-Champagne  – en kommun i departementet Cher, 
 Jussy, Aisne – en kommun i departementet Aisne, 
 Jussy, Moselle – en kommun i departementet Moselle, 
 Jussy, Yonne – en kommun i departementet Yonne,

Schweiz 

 Jussy, Genève – ort och kommun i kantonen Genève,